Armatocereus brevispinus, es una especie perteneciente a la familia Cactaceae. Es nativa de la provincia de Loja, siendo rara y poco frecuente poder encontrarla en estado natural. Ha sido registrada también en algunas zonas del Departamento de Piura (Ayabaca), al norte de Perú.

Descripción 
Es un cactus arbóreo bastante ramificado que puede llegar a crecer hasta 10 m de altura, con segmentos de hasta 40 - 80 cm de largo x 7 - 12 cm de ancho, con 4 - 8 costillas, areolas ampliamente ovaladas (9 - 17 por costilla), la espina central es bastante reducida y las espinas radiales son pequeñas (7 - 10 por areola).

Las flores son horizontales y estrechas, en forma de embudo, de color blanco y hábitos nocturnos, entre 8 cm de longitud y 6 cm de ancho. Los frutos son verdes y ovoides (7 - 10 cm de largo). Sus semillas son pequeñas, de forma ovoide a reniforme y de coloración negra. Su número es abundante.

El período de floración y fructificación ocurre entre los meses de septiembre y diciembre.

Taxonomía
Armatocereus brevispinus fue descrita por Jens Elgaard Madsen y publicado en Flora of Ecuador 35: 9, en el año 1989.
Etimología
Armatocereus: nombre genérico que proviene del latín armatus = "armado" y  cereus = "cirio".

El epíteto de la especie brevispinus se deriva de las palabras latinas brevis para corto y spinus para, espinas.
Sinonimia

Armatocereus brevispinus Madsen 1989
'' Armatocereus godingianus brevispinus

Referencias

Enlaces externos 
http://cactiguide.com/cactus/?genus=Armatocereus&species=brevispinus
http://www.desert-tropicals.com/Plants/Cactaceae/Armatocereus.html 

brevispinus
Flora de Sudamérica occidental
Cactus de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Plantas descritas en 1989